Por Sun Valley pode estar à procura de:
 Sun Valley (Arizona)
 Sun Valley (Idaho)
 Sun Valley (Nevada)
 Sun Valley (Texas)

Desambiguação